Перушић може бити:

 Перушић, насељено мјесто и сједиште истоимене општине у Лици, Република Хрватска
 Перушић Бенковачки, насељено мјесто у саставу града Бенковца, Далмација, Република Хрватска
 Перушић Доњи, насељено мјесто у саставу града Бенковца, Далмација, Република Хрватска